44. sezon I ligi polskiej w hokeju na lodzie rozegrany został na przełomie 1998 i 1999 roku. Był to 63 sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Mistrzem Polski został zespół Unii Oświęcim. Był to trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu.

Runda eliminacyjna

Tabela 

      = Awans do grupy "Silniejszej" rundy zasadniczej

Runda zasadnicza

Grupa "Silniejsza"

Grupa "Słabsza" 

      = Awans do ćwierćfinału

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Turniej o utrzymanie

Tabela 

 Polonia Bytom, TTH Toruń i SMS Sosnowiec nie brały udziału w turnieju.

Nagrody

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
1998 w hokeju na lodzie
1999 w hokeju na lodzie
1998 w polskim sporcie
1999 w polskim sporcie